Patrick Geering , né le  à Zurich, est un défenseur professionnel suisse de hockey
 Walter Theodor Geering, né le  à Berne et mort en 1976, est un juriste suisse.